Перша ліга Словенії 2017—2018 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Стартував 15 липня 2017 року та фінішував 27 травня 2018 року. Титул чемпіона вшосте здобула Олімпія.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

  
   
 

 
   

 
 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати 
Перший раунд

Другий раунд

Статистика

Хет-трики

Бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/6 червня 2018

|}

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2017–2018
Словенія
Словенія
2017 у словенському спорті
2018 у словенському спорті